San Paterno di Vannes, primo vescovo di Vannes e uno dei sette santi fondatori della Bretagna, vissuto tra il V e il VI secolo
 San Paterno di Avranches, vescovo di Avranches, vissuto nel VI secolo